Šturm může být:
 obecně slangově z němčiny poplach, útok, spěch; též šturmovat – útočit, spěchat
 9K114 Šturm – protitanková řízená střela druhé generace s rádiovým přenosem řídících povelů

příjmení
 Lovro Šturm (* 1938) – slovinský politik a právník
 Pavle Jurišić Šturm (1848–1922) – srbský generál lužickosrbského původu
 Václav Šturm (1533–1601) – český jezuita, kněz a spisovatel

Odkazy

Související články 
 Sturm

Externí odkazy